Desarrollador puede referirse a:

 desarrollador de software; quien programa ordenadores o diseña el sistema informático para que coincida con los requisitos de un analista de sistemas.
 desarrollador de videojuegos; quien diseña y crea videojuegos; que referido a empresas pueden catalogarse en:
 desarrollador de primera, aquella desarrolla juegos para alguna videoconsola del mercado de la que es dueña.
 desarrollador de segunda, aquella que sin ser de primera, desarrolla juegos exclusivamente para una de estas plataformas.
 desarrollador de tercera, aquella que sin ser de primera, desarrolla juegos libremente para cualquier tipo de plataforma.
 desarrollador web; quien diseña y crea páginas y sitios web.